Света София може да се отнася за:

 София, християнска мъченица

България 
 „Света София, православна църква в София, бивша катедрала на града;
 * Археологическо ниво на базиликата „Света София“
 „Света София“, бивша катедрална църква в Несебър;
 „Света София“, православна църква в Сливен;

Северна Македония 
 „Света София“, църква в Охрид, катедрала на Охридската архиепископия;

Австралия 
 „Света София“, православна църква в Падингтън, Сидни, част от Австралийската епархия на Вселенската патриаршия;
 „Света София“, православна църква в Съри Хилс, Сидни, част от Австралийската епархия на Вселенската патриаршия;

Беларус 
 „Света София“, православна църква в Гродно;
 „Света София“, православна църква в Полоцк;

Гърция 
 „Света София“, средновековна православна църква в Драма;
 „Света София“, средновековна православна църква в Мистра;
 „Света София“, средновековна православна църква в Солун;

Кипър 
 „Света София“, бивша православна църква в Никозия, от 1570 година Селимие джамия;
 „Света София“, православна църква в Строволос;

Китай 
 „Света София“, православна църква в Харбин;

Русия 
 „Света София“, православна църква във Велики Новгород;
 „Света София“, православна църква във Вологда;
 „Света София“, православна църква в Лаишево;
 „Света София“, православна църква в Москва;
 „Света София“, православна църква в Тоболск;

Турция 
 „Света София“, бивша патриаршеска катедрална църква, сега джамия в Истанбул (Константинопол);
 „Малка Света София“, бивша църква, сега джамия в Истанбул (Константинопол);
 „Света София“, средновековна църква в Изник (Никея), по-късно джамия и музей;
 „Света София“, бивша църква в Трабзон (Трапезунд);

Украйна 
 „Света София“, православна катедрала в Киев;
 „Света София“, римокатолическа катедрала в Житомир;

Вижте също 
 София (пояснение)